

Мерідіан — місто, штат Айдахо
 Мерідіан — місто, штат Міссісіпі
 Мерідіан — місто в окрузі Логан, штат Оклахома
 Мерідіан — місто, штат Техас
 Мерідіан — селище, штат Нью-Йорк
 Мерідіан — переписна місцевість в окрузі Саттер, штат Каліфорнія
 Мерідіан — переписна місцевість, штат Колорадо
 Мерідіан — переписна місцевість в окрузі Стівенс, штат Оклахома
 Мерідіан — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Меридіан (значення)